Water cooler television è un modo di dire proprio degli Stati Uniti.

Infatti rappresenta la discussione, spesso animata e numericamente affollata, che nelle serie televisive e nelle sitcom si svolge sovente negli uffici pubblici o privati davanti alla macchinetta dispensatrice di acqua o di caffè nei momenti di pausa. Il termine ha preso piede in seguito al successo di sitcom quali The Office e Camera Café che fanno ampio uso di questo stratagemma narrativo.

In Italia, dove sempre più spesso accade di ritrovarsi davanti a questo tipo di distributore, questo genere di conversazioni viene talvolta anche associato, magari in maniera un po' impropria, a situazioni come quelle evocate da trasmissioni televisive di successo come il reality show Grande Fratello.

Costume
Terminologia televisiva